Pindsvin har flere betydminger:
 Pattedyr:
 Pindsvin - latin: Erinaceus europaeus, også kaldet vesteuropæisk pindsvin.
 Pindsvin (familie) - latin Erinaceidae.
 Tjekkisk pindsvin - kampvognsspærringer lavet af I-bjælker eller kraftigt vinkeljern.

Se også 
 Pindsvinefisk-familien
 Pindsvineknop
 Pindsvineknop-familien